Фауджа Сингх (; род. 1 апреля 1911 года, Пенджаб, Британская Индия) — претендент на сверхдолголетие индийского происхождения, возраст которого в настоящее время не подтверждён Исследовательской группой геронтологии (GRG). Он является обладателем мировых рекордов в возрастной группе М 90 (90 лет и старше) и M 100 (100 лет и старше) — 5:40.01 и 8:25.17 соответственно. Помимо марафонов, Сингх также является быстрейшим бегуном для своей возрастной категории M 100 практически на всех коротких дистанциях. Если его возраст верен, то составляет .

Биография 
Родился в селении Беас-Пинд, что в Пенджабе, в округе Джаландхар. Бо́льшую часть жизни был земледельцем. С середины 1990-х годов проживает в лондонском районе Илфорд.

Участия в марафонах, рекорды 
Фауджа Сингх впервые принял участие в Лондонском марафоне в 2000 году и после этого многократно участвовал в аналогичных мероприятиях. В 2003 году в Торонто им был установлен мировой рекорд на марафонской дистанции в его возрастной категории — 5 часов 40 минут. В 2011 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой марафонец, пробежав полный марафон в возрасте 100 лет. Его время — 8:11:06, но с учётом того, что 16 минут занял проход толпой бегунов стартового створа, его официальное время — 8:25:17.

30 сентября 2012 г. участвовал в забеге на 5 км в рамках Surrey International World Music Marathon (Британская Колумбия, Канада). 14 октября принял участие в пятикилометровом пробеге в рамках Toronto Waterfront Marathon.
В январе 2016 в возрасте 104 лет Сингх принял участие в мумбайском марафоне.

Примечания

См. также 
 Уитлок, Эд
 Список старейших мужчин

Ссылки 
 

Марафонцы Индии
Ныне живущие стодесятилетние долгожители
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Марафонцы Великобритании
Стодесятилетние долгожители Великобритании